

Miejscowości na Ukrainie 
 Ripynci (Ріпинці) – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie dunajowieckim
 Ripynci – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Rzepińce – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim